Orsodacne mesopotamicus — вид жуков рода Orsodacne из семейства Orsodacnidae. Эндемик Ирака. Название происходит от имени Месопотамии, историко-географического региона, где найдена типовая серия

Распространение 
Ирак: Курдистан, Эрбиль, Soran District, S Rawandoz, Akoian valley, 36°30ˊ N, 44°36ˊ E, на высоте около 1400 м.

Описание 
Мелкие жуки, длина тела 4,4 мм. Тело чёрное, покрытое очень редкими полустоячими щетинками. Мандибулы, верхняя губа, наличник, переднеспинка, базальная половина надкрылий, антенномеры 1—4, максиллярные и губные щупики, вертлуги, базальная половина бёдер, голени и лапки буро-желтые. Антенномеры 5—11, тазики, вершинная часть бёдер, вершина голеней буроватые. Максиллярные щупики 4-члениковые. Ментум поперечный. Губные щупики 3-члениковые. Усики прикрепляются перед глазами, нитевидные и длинные, достигают плечевых частей. Антенномер 1 субовальный, его длина в 1,7 раза больше ширины. Антенномеры 2—10 длинноконические. Вид был впервые описан в 2022 году российским энтомологом Андреем Александровичем Легаловым (Институт систематики и экологии животных СО РАН, Новосибирск). Новый вид близок к O. cerasis и отличается более слабо суженной переднеспинкой перед основанием и строением эндофаллуса. От O. humeralis отличается редко пунктированными надкрыльями, покрытыми очень редкими полустоячими щетинками, и строением эндофаллуса.

Примечания 

Орсодакниды
Насекомые Азии
Эндемики Ирака
Животные, описанные в 2022 году